Osoby o tym nazwisku:
 Agostino Trapè – katolicki duchowny, teolog
 Livio Trapè – włoski kolarz szosowy, olimpijczyk